Niemcy:
 Landkreis Anklam – nazwa dawnego powiatu w latach 1818–1952
 Landkreis Anklam – nazwa dawnego powiatu w latach 1990–1994

Zobacz też:
 Anklam